Barotse peut désigner :
 les Lozis, un peuple d’Afrique australe (Barotseland) ;
 les Tswana, une race bovine.